Животовский:
 Животовский, Абрам Львович — американский банкир, дядя Льва Троцкого.
 Животовский, Борис Давидович — российский биолог, доктор биологических наук, профессор. 
 Животовский, Денис Михайлович — российский бас-гитарист и вокалист.
 Животовский, Исаак Абрамович — советский кинорежиссёр.
 Животовский, Лев Анатольевич — российский биолог.
 Животовский, Николай Петрович — педагог.
 Животовский, Павел Трофимович — обозный и наказной гетман Войска Запорожского, участник Восстания Хмельницкого.
 Животовский, Сергей Васильевич (псевд. Пьер-О, Serge) — советский художник-график.

См. также 
Животовский полк